NPH est un sigle ou une abréviation qui signifie :
 NPH, le surnom de Neil Patrick Harris ;
 Normal pressure hydrocephalus, la dénomination anglaise de l'« hydrocéphalie à pression normale » (HPN)
 Neutral protamine Hagedorn insulin, NPH insulin, la dénomination anglaise de l'insuline NPH ;

NPH est un code qui signifie :
 Nephi Municipal Airport, aéroport local américain de la ville de Nephi, dans l'Utah  (États-Unis), selon les codes AITA des aéroports ;
 nph, le code ISO 639-3 désignant la langue .

Abréviation
Sigle
Code